Niemcy:
 Ormont – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Szwajcaria:
 Ormont-Dessous – miejscowość
 Ormont-Dessus – miejscowość